Kelainó (, ) több görög mitológiai alak neve.

 Kelainó, az egyik danaida
 Kelainó, a hárpiák egyike
 Kelainó, a pleiaszok egyike
 Kelainó, Héraklész kalandjaiban az egyik amazon

hasonló névvel:
 Celaeno, a Pleiádok csillagkép egyik csillagának neve